Gioiosa steht für:

 Gioiosa Marea, eine Stadt der Metropolitanstadt Messina in der Region Sizilien in Italien
 Gioiosa Ionica, eine italienische Stadt in der Metropolitanstadt Reggio Calabria in Kalabrien

Siehe auch:
 Gioia